Niemcy:
 Bühl – dzielnica Creußen
 Bühl – dzielnica Tybingi
 Bühl – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Rastatt
 Bühl – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Rastatt

Szwajcaria:
 Bühl – gmina w kantonie Berno, w okręgu Seeland

Osoby:
 Gregor Bühl – niemiecki dyrygent

Zobacz też:
 Büel
 Buhl